Hoppenstedt ist:

 Hoppenstedt (Osterwieck), ein Dorf in der Ortschaft Bühne der Stadt Osterwieck, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt. 
 Hoppenstedt (Lohheide), ein ehemaliger Wohnplatz der Gemarkung Lohheide. Nach Errichtung des Truppenübungsplatzes Bergen blieb bis heute das Herrenhaus erhalten.

ein Familienname
 Adrian Hoppenstedt (* 1945), deutscher Landschaftsarchitekt
 August Ludwig Hoppenstedt (1763–1830), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 August Hoppenstedt (1812–1873), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Carl Wilhelm Hoppenstedt (1769–1826), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer sowie Unterstaatssekretär im Königreich Hannover
 Dietrich H. Hoppenstedt (* 1940), Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands

 Gustav von Hoppenstedt (1847–1918), deutscher General (Feldartillerie)
 Heinrich Hoppenstedt († 1646), deutscher lutherischer Theologe und Hofprediger in Celle
 Hendrik Hoppenstedt (* 1972), deutscher Politiker (CDU)
 Julius Hoppenstedt (1861–1936), deutscher Offizier und Schriftsteller

 Karsten Friedrich Hoppenstedt (* 1937), Abgeordneter der CDU/EVP im Europaparlament
 Werner Hoppenstedt (1883–1971), Direktor des kulturwissenschaftlichen Institutes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
 Wilhelm Johann Julius Hoppenstedt (1726–1788), lutherischer Theologe und Geistlicher

sowie
 Familie Hoppenstedt, ein fiktiver Familienname in vielen Sketchen von Loriot 

ein Unternehmen
 Hoppenstedt Firmengruppe, drei Unternehmen für Wirtschaftsinformationen mit Sitz in Darmstadt

Siehe auch:
 Hoppenstätt